Quintanilla del Monte kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanilla del Monte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Quintanilla del Monte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar